Deniz Khazaniuk, hebr. דניז חזניוק (ur. 24 października 1994 w Aszkelonie) – izraelska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Dotychczas zwyciężyła w dwudziestu jeden singlowych i trzech deblowych turniejach rangi ITF. 11 czerwca 2018 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 200. pozycję, natomiast 16 czerwca 2014 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 445. miejsce.

Tenisistka reprezentowała również swój kraj w rozgrywkach Pucharu Federacji.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Izraelskie tenisistki
Urodzeni w 1994
Ludzie urodzeni w Aszkelonie